Павел Бернас (; род. , Гливице, Силезское воеводство, Польша) — польский профессиональный шоссейный  велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2011
 1-й Carpathian Couriers Race — Генеральная классификация
 10-й Мемориал Анджея Трохановского 
 2012
 2-й Чемпионат Польши — Групповая гонка 
 2-й Чемпионат Польши — Индивидуальная гонка 
 6-й Тур Богемии
 8-й Тур Южной Богемии — Генеральная классификация
 2013
 4-й Dookoła Mazowsza — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4 (КГ)
 7-й Кубок Карпат
 2014
 1-й Гран-при Словакии
 1-й Гран-при Венгрии
 2-й Tour of Małopolska — Генеральная классификация
 4-й Тур Китая I — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 5-й Тур Олимпийской Солидарности — Генеральная классификация
 6-й Memorial Grundmanna I Wizowskiego — Генеральная классификация
 7-й Тур Словакии — Генеральная классификация
 2015
 1-й  Волта Алентежу — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 1-й  Szlakiem Grodów Piastowskich — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 1-й Гран-при Чешской Республики
 2-й GP Liberty Seguros — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Чемпионат Польши — Групповая гонка
 2017
 2-й Tour of Małopolska — Генеральная классификация
 2-й Кубок Карпат
 4-й Szlakiem Grodów Piastowskich — Генеральная классификация
 5-й Memoriał Romana Siemińskiego
 6-й Тур Олимпийской Солидарности — Генеральная классификация
 6-й Bałtyk–Karkonosze Tour — Генеральная классификация
 8-й Гран-при Польши
 8-й Мемориал Анджея Трохановского 
 8-й Гран-при Словакии
 9-й Прогулка по тропе майора Хубаля — Генеральная классификация
 2018
 2-й Great War Remembrance Race 
 2019
 8-й Тур Дренте

Примечания

Ссылки 
 Бернас, Павел на FirstCycling
 
 
 
 Бернас, Павел Профиль на сайте  
 
 
 

Велогонщики Польши